A temporada de 2023 é a 114ª temporada do Corinthians da sua história. A temporada começou em janeiro de 2023 e terá seu termino em dezembro de 2023. A pré-temporada do Corinthians começou em 14 de dezembro de 2022.

Em novembro deste ano, os sócios do clube definirão um novo nome para presidir o Corinthians no período entre 2024-2026.

Elenco Atual 

<noinclude>

Mudanças de Técnicos 
No final de 2022, o presidente Duílio Monteiro anunciou a saída do português Vitor Pereira. Vitor Pereira havia anunciado a sua volta para Portugal para se reunir com sua família por conta da saúde debilitada de sua sogra. Alguns meses depois, o técnico fechou contrato com a equipe do Flamengo para a temporada de 2023.

No dia 20 de novembro de 2022, Fernando Lázaro que era analista de desempenho do clube foi anunciado como novo técnico do Corinthians para a temporada 2023.

Transferências

Entradas

Empréstimos (Entrada)

Saídas

Empréstimo (Saídas)